NCSI — многозначная английская аббревиатура. Её расшифровки:
 Network Connectivity Status Indicator — компонент операционных систем Microsoft Windows.
  —  информационный центр Индийского научного института в Бангалоре.
 Network Communication Services Interface — компьютерный протокол, используемый для обработки (передачи данных) последовательного порта через сеть Ethernet. Его другое название — nixie. В частности, на NCSI основан NetWare Asynchronous Service Interface (NASI).
 , NC-SI — компьютерный интерфейс и протокол, связывающий BMC () и контроллеры, или интерфейсы, сети (обычно — Ethernet).
 National Cyber Security Index () эстонской 
 National Conference Services, Inc. — американская компания, одна из ведущих компаний в области маркетинга, планирования и производства, сотрудничающая с министерством обороны, разведывательными службами и федеральным правительством США. Располагается в городе  в штате Мэрилэнд.

Примечания